Bulaksari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bulaksari, Cilacap, by, Jawa Tengah, 
 Bulaksari, Pekalongan, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar